Дженсен (Jensen) — фамилия датского (Йенсен) и норвежского (Йенсен, Йенссен) происхождения. Иммигранты из Скандинавии в англоязычные страны изменяли произношение фамилии на Дженсен, а зачастую и саму фамилию на Дженсон.

Известные носители фамилии 
  (род. 1976) — американский баскетболист и тренер, игрок Чемпионата Турции в составе клуба «Туборг Пилснер».
  (1903—1981) — гватемало-американский художник-абстракционист, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонской Национальной галереи искусства.
 Дженсен, Аманда Маргарет (1956—2009) — американская порноактриса, снимавшаяся под именем Эрика Бойер.
 Дженсен, Артур (1923—2012) — американский психолог.
  (1929—2018) — американская пловчиха, участница летних Олимпийских игр (1948).
  (1953—2003) — американская писательница.
  (1892—1970) — американский политик, член Палаты представителей (1939—1965).
  (род. 1945) — американский художник-абстракционист, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
  (род. 1938) — американский религиозный деятель, директор Всемирной миссии Евангелической лютеранской церкви в Америке (с 1995).
  (род. 1985) — американская волейболистка, серебряная медалистка летних Паралимпийских игр (2008, 2012).
  (род. 1990) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Оттава Редблэкс» (2016).
  (1907—2001) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс».
  (1913—1998) — австралийский политик, лорд-мэр Сиднея (1956—1965).
  (1872—1945) — американский солдат, участник Филиппино-американской войны, обладатель Медали Почёта.
  (род. 1960) — американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Филадельфия Флайерз».
 Дженсен, Дейв (род. 1979) — американский боец смешанного стиля.
  (род. 1962) — австралийский политик, член Палаты представителей (2004—2016).
 Дженсен, Деррик (род. 1960) — американский экофилософ, писатель, педагог и защитник окружающей среды.
  (1956—2017) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Окленд (Лос-Анджелес) Рэйдерс» (1981, 1984).
  (ок. 1872 — ?) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест США.
 Дженсен, Джейн (род. 1963) — американский разработчик компьютерных игр.
  (1927—1982) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз» (1950).
  (род. 1970) — американский кинокритик, сценарист, писатель, автор комиксов; лауреат Премии Айзнера за работу по мотивам реальных событий (2012) и премии Гильдии сценаристов США за лучший новый телесериал (2020).
  (род. 1953) — игрок в американский футбол, финалист Супербоула в составе клуба «Денвер Бронкос» (1978).
  (род. 1958) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
  (род. 1983) — американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Каролина Харрикейнз».
  (род. 1965) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Северная Дакота (с 2020).
  (род. 1950) — британский диджей и телеведущий, лауреат премии Академии радио региональному диджею (1987).
  (род. 1961) — американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Миннесота Норт Старз».
  (род. 1965) — американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз».
 Дженсен, Дэн (род. 1965) — американский конькобежец, олимпийский чемпион (1994).
 Дженсен, Дэниэл Хант (род. 1939) — американский учёный-эколог.
  (род. 1931) — американская прыгунья в воду, серебряная медалистка летних Олимпийских игр в прыжках с 3-метрового трамплина (1948).
  (род. 1966) — канадский джазовый трубач, лауреат премии «Джуно» за джазовый альбом (1996).
  (род. 1988) — австралийский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр (2012) и мира (2009, 2011—2012) в классе «49-й».
  (род. 1988) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Аризона Даймондбэкс».
 Дженсен, Кенли (род. 1987) — нидерландский бейсболист.
  (род. 1988) — американский баскетболист, игрок клубов Филиппинской баскетбольной ассоциации.
  (род. 1994) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Национальной регбийной лиги в составе клуба «Норт-Квинсленд Каубойз» (2017).
  (род. 1963) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз».
 Уолгрен, Кэри (также известна под фамилией Дженсен; род. 1977) — американская актриса кино, телевидения, театра и озвучивания.
 Дженсен, Ларсен (род. 1985) — американский пловец.
  (1892—1964) — американский предприниматель и политик, губернатор штата Южная Дакота (1937—1939).
  (род. 1948) — американская поэтесса.
 Дженсен, Люк (род. 1966) — американский теннисист и спортивный комментатор, победитель Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде.
 Дженсен, Майкл (род. 1939) — американский экономист.
  (род. 1960) — канадский саночник, участник зимних Олимпийских игр (1980).
  (род. 1972) — американский бейсболист, олимпийский чемпион (2000).
 Дженсен, Мерфи (род. 1968) — американский теннисист и теннисный тренер, брат Люка Дженсена.
  (1909—1998) — американский религиозный деятель, первая американка — методистский священник .
 Дженсен, Мэллори (род. 1989) — австралийская телевизионная актриса и модель.
  (род. 1992) — американский регбист, игрок Главной лиги регби в составе клуба «Юта Уорриорз».
  (род. 1980) — американский художник и фотограф, чьи работы входят в частности в собрания Бруклинского музея и музея «Метрополитен».
  (1876—1955) — американский религиозный деятель, президент Канадской миссии Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
 Дженсен, Ник (род. 1990) — американский хоккеист, бронзовый медалист чемпионата мира (2018).
  (род. 1955) — американский хоккеист, участник зимних Олимпийских игр (1976).
  (род. 1975) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сан-Франциско Джайентс».
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Балтимор Рэйвенс» и «Тампа-Бэй Бакканирс».
  (род. 1949) — американский математик, приглашённый докладчик Международного конгресса математиков (1998).
  (род. 1979) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Национальной регбийной лиги в составе клуба «Норт-Квинсленд Каубойз» (2005).
  (род. 1936) — американский математик, лауреат Премии Стила (2003).
  — канадский нимнаст, участник летних Олимпийских игр (1968).
  (род. 2001) — британская прыгунья в воду, чемпионка Великобритании по синхронным прыжкам с 3-метрового трамплина (2017).
  (род. 1960) — американский политик, председатель Собрания штата Висконсин (1995—2002).
  (1889—1945) — американский ватерполист, участник летних Олимпийских игр (1920).
  (род. 1955) — американский хоккеист, участник зимних Олимпийских игр (1976).
  (род. 1954) — канадский католический священник, епископ Принс-Джорджа (с 2013).
  (род. 1954) — американский звукорежиссёр, лауреат премии «Грэмми» за лучший альбом (2003).
  (род. 1984) — американский сёрфер, чемпион мира по лонгбордингу (2011, 2012, 2017).
  (род. 1971) — австралийский баскетболист, участник летних Олимпийских игр (1996).
  (род. 1985) — канадская кёрлингистка, чемпионка Канады в смешанных командах (2014).
  (род. 1992) — новозеландская крикетчица, игрок национальной сборной.
  — американский телевизионный режиссёр и продюсер, лауреат Дневной премии «Эмми» за режиссуру детского телесериала (1996).
  (род. 1958) — американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз».
 Дженсен, Элвуд (1920—2012) — американский физиолог, онколог.
  (1921—2015) — американский роллер, член Зала славы роллер-дерби (с 1960).
 Дженсен, Эшли (род. 1969) — британская актриса и кинопродюсер.

Известные носители имени 
 Эклс, Дженсен (род. 1978) — американский актёр.

См. также 
 Дженссен, Кэм (род. 1984) — американский хоккеист.